Ітіхара (Ґіфу)
Ітіхара (Ісікава)
Ітіхара (Тіба)